Benedito Gonçalves
Benedito Gonçalves Pereira Nunes
Benedito Gonçalves Xavier

Desambiguações de antropônimos